Montañés Roca ist der Name folgender Personen:

 Albert Montañés Roca (* 1980), ehemaliger spanischer Tennisspieler
 Francesc Montañés Roca (* 1990), ehemaliger spanischer Tennisspieler